Іван Лендл був чемпіоном попереднього року і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Стефана Едберга з рахунком 4–6, 7–6(7–3), 5–2. Ведучи в третьому сеті, Едберг був змушений знятися через травму. Цей випадок став першим турніром Великого шолома після Вімблдону 1911, коли знявся один з учасників фіналу в чоловічому одиночному розряді.

Колишній №1 рейтингу ATP Джон Макінрой вчинив скандал. Його дискваліфікували на матчі четвертого кола за неспортивну поведінку. Спочатку його попередили за погрози судді на лінії, потім позбавили очка за розбивання ракетки і зрештою дискваліфікували за нецензурну лайку на адресу судді на вишці, супевайзеру та судді турніру.

Сіяні гравці 

 Іван Лендл (переможець)
 Борис Беккер (чвертьфінал)
 Стефан Едберг (фінал, знявся через травму)
 Джон Макінрой (4 коло, дискваліфікований за неспортивну поведінку)
 Аарон Крікстейн (4 коло)
 Тім Майотт (1 коло)
 Еміліо Санчес (1 коло)
 Матс Віландер (півфінал)

 Андрес Гомес (4 коло)
 Карл-Уве Стіб (1 коло)
 Андрій Чесноков (2 коло)
 Яннік Ноа (півфінал)
 Серхі Бругера (2 коло)
 Джим Кур'є (2 коло)
 Томас Мустер (3 коло)
 Мілослав Мечирж (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

1990 у тенісі
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу